Eniwa hat folgende Bedeutungen:

 Eniwa (Hokkaidō), Stadt in der japanischen Präfektur Hokkaidō
 Eniwa (Vulkan), Vulkan auf Hokkaidō
 Eniwa AG, Schweizer Energieversorgungsunternehmen